Amerikai Egyesült Államok
 Dickinson (Észak-Dakota)
 Dickinson (Minnesota)
 Dickinson (Broome megye, New York)
 Dickinson (Franklin megye, New York)
 Dickinson (Texas)
 Dickinson township (Cumberland megye, Pennsylvania)
 Dickinson megye (egyértelműsítő lap)
 Port Dickinson (New York)
egyéb
5272 Dickinson, aszteroida